Parc des Sports steht für folgende Sportstätten:

Fußballstadien in Frankreich:
 Parc des Sports d’Annecy in Annecy, Département Haute-Savoie
 Parc des Sports (Avignon) in Avignon, Département Vaucluse
 Parc des Sports d’Aguiléra in Biarritz, Département Pyrénées-Atlantiques
 Parc des Sports (Bagneux) in Bagneux, Département Hauts-de-Seine
 Parc des Sports, früherer Name des Stade Gaston Gérard in Dijon, Département Côte-d’Or
 Parc des Sports du Bram in Louhans, Département Saône-et-Loire

Sonstige:
 Parc des Sports in Genf, siehe Hippodrome des Charmilles
 Parc des Sports (Morzine), Eishockeystadion in Morzine, Département Haute-Savoie, Frankreich
 Parc des Sports (Treichville), Mehrzweckstadion in Treichville, Elfenbeinküste